Королівство Польське (, ) — колишня назва Польської держави з 1000/1025 до 1795 рр. (з перевами):

 Королівство Польське (1025—1795) — від початку династії П'ястів, з 1385 року під владою династії Ягеллонів, після 1569 року — частина Речі Посполитої.
 Королівство Польське, або Корона Королівства Польського — частина Речі Посполитої, 1569−1791 (1795) рр.

Інше використання
Назва «Королівство Польське» пізніше використовувалася певними зовнішньо-контрольованими урядами, які керувалися іноземними монархіями:
 Генеральна конфедерація Королівства Польського (1812—1813) — заснована імператором Наполеоном Бонапартом напередодні своєї кампанії у Російській імперії.
 Царство Польське, або Королівство Польське (1815–1915) — автономна польська держава у персональній унії з Російською імперією, 1815−1867 або до 1915 р.
 Королівство Польща (1916—1918) — маріонеткова держава Німецької та Австро-угорської імперій під час Першої світової війни.

Див. також 

 Герцогство Варшавське
 Річ Посполита
 Краківська республіка
 Королівство Галіції та Лодомерії

Королівство Польське
Історичні держави Польщі
Політична історія Польщі